Tobaksgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tobaksgrund, Sastmola, Satakunta, 
 Tobaksgrund, Nagu, Åboland,

Se även
Tobaksgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar